Лос Окотиљос има више значења:

 Лос Окотиљос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Окотиљос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику